J.R.I.Wood se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 John R. I. Wood
 John Richard Ironside Wood